Paradise Lost (gedicht), een gedicht geschreven door John Milton
Paradise Lost (band), een Britse metalband 
Paradise Lost (Symphony X), een muziekalbum van de progressieve metalband Symphony X
Paradise Lost (The Herd), het debuutalbum van de Britse popgroep The Herd
Paradise Lost (1999), Amerikaanse film uit 1999 
Paradise Lost (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2020